

Astronomia
 303265 Littmann – asteroide della fascia principale

Persone
 David Littmann – cardiologo statunitense
 Enno Littmann – orientalista tedesco
 Max Littmann – architetto tedesco